Nama (género) — de plantas
Língua nama — falada no sudoeste da África
Namas — grupo étnico do sudoeste da África

Desambiguações de linguística
Desambiguações de vegetais